

Geografia 
Comuni della Francia nel dipartimento degli Yvelines nella regione dell'Île-de-France:
 Arnouville-lès-Mantes
 Mantes-la-Jolie
 Mantes-la-Ville

Persone 
 Ralf di Mantes – nobile britannico

Altro 
 Trattato di Mantes – trattato di pace siglato nel 1354 tra Giovanni II di Francia e Carlo II di Navarra nelle fasi iniziali della guerra dei cent'anni